Nerka bezeichnet:

 Lake Nerka, See in Alaska
 USS Nerka (SS-380), ein geplantes U-Boot der US-Marine
 Nerka, Bezeichnung für den Rotlachs